Фамилија Енрикез има више значења:

 Фамилија Енрикез (Гванасеви), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Фамилија Енрикез (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику